As flanqueiras constituíam uma armadura eqüestre em uso durante a Idade Média, criadas em material variável, sua função era proteger os flancos do cavalo.

Referência

 COIMBRA, Álvaro da Veiga, Noções de Numismática. SP. Secção Gráfica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1965.

Idade Média
Armaduras